Nationaal kabinet (Verenigd Koninkrijk)
 Kabinet van Nationale Eenheid (Indonesië)
 Nationaal Kabinet (Australië) - intergouvernementeel beslisorgaan van de Australische deelstaten en de nationale regering